Chorente puede referirse a:

España 
Chorente, parroquia del municipio de Sarria.
Chorente, lugar de la parroquia de San Fiz de Amarante, en el municipio de Antas de Ulla.
Chorente, lugar de la parroquia de Ribas Pequenas, en el municipio de Bóveda.
Chorente, lugar de la parroquia de San Lourenzo de Nogueira, en el municipio de Meis.
Chorente, lugar de la parroquia de Moraime, en el municipio de Mugía.
Chorente, lugar de la parroquia de Taragoña, en el municipio de Rianjo.
Chorente, lugar de la parroquia de Nemenzo, en el municipio de Santiago de Compostela.

Portugal 
Chorente, freguesia del municipio de Barcelos.